Bangkok är en stad i Thailand. Bangkok kan även syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bangkok, Jawa Tengah, by, 
 Bangkok, Jawa Timur, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar